Algeriets fanebærere ved OL er en liste over algeriske idrættespersoner har båret det Algeriets flag ved åbningsceremoni i sommer- og/eller vinter-OL.

Fanebærere

kilde 

Olympiske fanebærere efter land
Algeriets deltagelse i Olympiske lege